Ordre de Guillaume: décoration du Royaume de Prusse
 Ordre de Guillaume: décoration de  l'électorat de Hesse-Cassel
 Ordre militaire de Guillaume: décoration du Royaume des Pays-Bas